Iro kan syfta på följande platser:

 Iro (å), en flod i Ouham i Centralafrikanska republiken. 
 Iro (berg), ett berg i Eastern Equatoria i Sydsudan. 
 Iro (periodiskt vattendrag), ett vattendrag i Guera-regionen i Tchad. 
 Ostrov Iro, en ö i Leningrad oblast i Ryssland. 

Iro kan syfta på följande personer:

 Iro, en person i Kalevala

Externa länkar